Хакан Чалханоглу, фамилията се произнася по-близо до Чалханоулу () е турски професионален футболист, полузащитник, играещ за Интер и националния отбор на Турция.

Кариера

Клубна кариера

Карлсруе 
Чалханоолу започва кариерата си във втородивизионния Карлсруе през 2011, но в края на сезона отборът изпада в трета дивизия. През лятото на 2012 година подписва договор с Хамбургер, но прекарва първият сезон под наем в бившия си отбор, като му помага да спечели промоция.

Хамбургер 
Дебютира за Хамбургер на 11 август 2013-та, като играе 74 минути. Вкарва първите си голове на 31 август 2013 г., при победа на Хамбургер с 4-0 над Айнтрахт Брауншвайг.

На 5 февруари 2014 подписва договор с отбора до 2018 г.

В единствения си сезон за отбора на Хамбургер, Чалханоолу изиграва 32 мача, в които отбелязва 11 гола. Особено известен става голът на 20 февруари 2014, отбелязан от пряк свободен удар от 50 метра срещу Борусия Дортмунд.

Байер Леверкузен 

През лятото на 2014 Байер Леверкузен плаща откупната клауза в договора на Чалханоолу с тима от Хамбург, която е на стойност €14,5 милиона евро. На 4 юли официално подписва 5-годишен договор с отбора от Леверкузен. На 19 юни 2014 прави дебюта си за Байер, влизайки като резерва в мач от Шампионската лига при гостуване на ФК Копенхаген. Четири дни по-късно прави дебюта си и в Бундеслигата, отново като резерва, в мач срещу Борусия Дортмунд. Вкарва първия си гол на 12 септември 2014 г. при домакинско равенство 3-3 срещу Вердер Бремен.

На 25 февруари 2015 отбелязва гол срещу Атлетико Мадрид от 1/8-финалната фаза на Шампионска лига. В реваншът, при изпълнението на дузпите, Чалханоолу изпълнява първата дузпа за своя отбор, но пропуска, като впоследствие Байер отпада.

Пропуска втората половина на сезон 2016/17 поради нарушаване на трансферните правила.

Милан 
От 3 юли 2017 година е играч на Милан, като трансферът е на стойност €25 милиона евро.

Национален отбор 

Въпреки че е роден в Германия, Чалханоолу избира да играе за Турция. Играе за отбора на Турция и на световното първенсто за младежи през 2013, с който достига до 1/8-финалите, където отпада от Франция.

Прави дебюта си за мъжкия отбор на 6 септември 2013 в световна квалификация срещу Андора, при повторния дебют на Фатих Терим на треньорския пост на отбора.

Първия си гол за националния отбор бележи на 31 март 2015 в мач срещу Люксембург, от 30 метра, при изпълнение на пряк свободен удар. Отбелязва 2 гола при победата на Турция с 4-0 срещу България на 8 юни 2015.

Стил на игра 
Чалханоглу често е сравняван с Месут Йозил. Известен е с изпълненията си на преки свободни удари.

Източници 
Профил на играча в transfermarkt.com

Турски футболисти
Футболисти на Байер Леверкузен
Футболисти на Карлсруе ШК
Футболисти на Хамбургер ШФ